

Diritto 
Profilazione razziale – considerazione di fattori razziali o etnici nell'azione delle forze dell'ordine
Profilazione forense – metodo di determinazione del profilo personale che permette di rilevare informazioni utili al procedimento penale

Informatica 
Profilazione – nella programmazione, la raccolta di dettagli sul modo in cui un software consuma risorse al fine di ottimizzarlo
Profilazione dell'utente – pratica informatica di raccolta dati per la creazione di un profilo personalizzato o di profili di utente tipo

Psicologia 
Profilazione criminale (in inglese criminal profiling od offender profiling) – analisi comportamentale praticata con fini investigativi

Pagine correlate 
Profiling